Rivière Brock kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Brock (vattendrag i Kanada, lat 50,01, long -75,08), Québec, 
 Rivière Brock (vattendrag i Kanada, lat 45,04, long -72,50), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar